Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1995 was de 17e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 10 januari tot en met 29 januari 1995 in Bolivia werd gespeeld. Er werd gespeeld in 3 steden, La Paz, Cochabamba en Santa Cruz. Brazilië werd voor de 7e keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1995. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Brazilië en Chili.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finalegroep

Voetbal in 1995
Voetbal in Bolivia
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Bolivia